De Sudamericano Femenino 2006 was de 5de editie van de Sudamericano Femenino. Het werd gehouden, van 10 tot 26 november 2006, in Mar del Plata, Argentinië. De winnaar, Argentinië, en runner-up, Brazilië, plaatsten zich beide voor het Wereldkampioenschap in 2007 in China. Argentinië plaatste zich tevens voor Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking.

De teams werden in twee poules verdeeld. De nummers een en twee gingen naar de Finale Poule.

Groepsfase

Poule A

Wedstrijdresultaten 
10 november 2006

12 november 2006

14 november 2006

16 november 2006

18 november 2006

Poule B

Wedstrijdresultaten 
11 november 2006

13 november 2006

15 november 2006

17 november 2006

19 november 2006

Finale Poule

Wedstrijdresultaten 
22 november 2006

24 november 2006

26 november 2006

Kampioen 

Sudamericano Femenino
Voetbal in 2006
Voetbal in Argentinië
Sportevenement in Argentinië